Тооминг () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Тооминг, Альфред (1907—1977) — эстонский религиозный деятель, богослов, архиепископ эстонской евангелическо-лютеранской церкви (1967—1977).
 Тооминг, Освальд (1914—1992) — эстонский советский писатель, драматург, сценарист, журналист.
 Тооминг, Пеэтер (1939—1997) — эстонский фотограф, режиссёр документального кино, кинооператор, журналист.